Princ Gabriel, vévoda z Dalarny (Gabriel Carl Walther Bernadotte, * 31. srpna 2017 Danderyd, Stockholm) je švédský princ, druhý syn prince Karla Filipa Švédského, vévody z Värmlandu a jeho manželky princezny Sofie, vévodkyně z Värmlandu. Zároveň je šestým vnoučetem a čtvrtým vnukem švédského krále Karla XVI. Gustava a švédské královny Silvie. Jeho starším bratrem je princ Alexandr Švédský. Má také mladšího bratra, prince Juliana. Od narození je šestým v pořadí linie následnictví švédského trůnu.

Biografie

Narození 
Švédský královský dům oznámil druhé těhotenství princezny Sofie v březnu 2017.

Narodil se 31. srpna 2017 v 11:24 v nemocnici Danderydu nedaleko Stockholmu. Vážil 3,4 kg a měřil 49 cm.

Celé jméno prince je Gabriel Carl Walther, k tomu 4. září 2017 získal od krále Karla XVI. Gustava věcný titul vévody z Dalarny.

Křest 
Princ Gabriel byl pokřtěn 1. prosince 2017 v kapli paláce Drottningholm. Za kmotry mu byli otcova sestra princezna Madeleine Švédská, otcův bratranec Thomas de Toledo Sommerlath, matčina sestra Sara Hellqvistová, přítel jeho otce Oscar Kylberg a přítelkyně jeho matky Carolina Pihlová.

Během obřadu dostal Gabriel od svého dědečka, krále Karla XVI. Gustava, řád Serafínů, nejvyšší švédské vyznamenání.

Jméno 
 Gabriel: líbilo se jeho rodičům
 Carlos: na počest svého otce a jeho dědečka z otcovy strany, krále Karla XVI. Gustava, který nese toto jméno na prvním místě
 Walther: na počest jeho praděda z otcovy strany, Waltera Sommerlatha

Sourozenci 
 Alexandr Švédský, narozen 19. dubna 2016.
 Julian Švédský, narozen 26. března 2021.

Švédský princ 
Jeho zatím jedinou oficiální akcí byl křest jeho sestřenice z otcovy strany Adrianny 8. června 2018.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 31. srpna 2017 - 6. října 2019: Jeho královská výsost princ Gabriel Švédský, vévoda z Dalarny
 7. října 2019 - současnost: Princ Gabriel Švédský, vévoda z Dalarny

(švédsky: Prins Gabriel av Sverige, hertig av Dalarna)

Švédská vyznamenání 
 : Rytíř královského Řádu Serafínů.

Předkové

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky švédského královského domu  (v angličtině)
 Oficiální webové stránky Jeho královské výsosti prince Gabriela (v angličtině)

Švédští princové
Bernadottové
Narození v roce 2017
Narození 31. srpna
Narození ve Stockholmu
Žijící lidé
Muži
Nositelé Řádu Serafínů
Královské děti